Esistono più comuni francesi con questo nome

Chaumot – Nièvre
Chaumot – Yonne